Archemachos ist der Name zweier Gestalten der griechischen Mythologie:
 Sohn des Herakles
 Sohn des Priamos

Archemachos ist der Name folgender Personen:
 Archemachos von Euböa, antiker griechischer Lokalhistoriker